Saratoga Springs (Californie), ville américaine en Californie 
 Saratoga Springs (New York), ville américaine (État de New-York)
 Saratoga Springs (Utah), ville américaine (Utah)

Homonymie de toponyme